Белицкая — женская форма фамилии .
 Белицкая, Евгения Яковлевна (1906—1983) — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой Львовского медицинского института.
 Белицкая, Ханка (1915—2006) — польская актриса театра, кино и кабаре.